Выступление Македонии на конкурсе песни Евровидение 2004, которое прошло в Стамбуле, стало 4-м конкурсом на Евровидении для Македонии. Страну представлял Тоше Проески с песней Life (Жизнь). Существует также исполненная на национальном отборе македонская версия Ангел си ти (Ты — ангел).

Национальный отбор 
14 февраля прошел национальный отбор, на котором сам исполнитель, жюри и телезрительи выбрали лучшую песню.

Голосование

См. также 
 Северная Македония на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2004»